Bighorn – nazwa pasma górskiego w Stanach Zjednoczonych
 Little Bighorn – rzeka w Stanach Zjednoczonych
 Bitwa nad Little Bighorn – starcie zbrojne w 1876 roku pomiędzy Dakotami a armią Stanów Zjednoczonych, znane też jako „Ostatnia bitwa Custera”.